Nagaoka est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Nagaoka, ville japonaise située dans la préfecture de Niigata, sur l'île de Honshū ;
 Nagaoka-kyō, capitale du Japon de 784 à 794 ;
 Nagaokakyō, ville japonaise située dans la préfecture de Kyoto.

Patronyme 

  (長岡 郷, né en 1984), footballeur japonais ;
 Hantaro Nagaoka (長岡 半太郎, 1865-1950), physicien japonais ;
 Masaru Nagaoka (長岡 勝, né en 1962), sauteur à ski japonais ;
 Moeko Nagaoka (長岡 萌映子, né en 1993), basketteuse japonaise ;
 Miyu Nagaoka (長岡 望悠, né en 1991), joueur de volleyball japonais ;
 Shusei Nagaoka (長岡秀星, né en 1936), illustrateur japonais ;
  (長岡 弥生, né en 1974), patineur de vitesse japonais ;
  (長岡 裕也, né en 1985), joueur de shogi japonais.

Astronomie 
 , cratère lunaire nommé d'après Hantaro Nagaoka.

Toponymie japonaise
Patronyme japonais